Pavlović è un cognome serbo. Indica numerose personalità, tra le quali:

Aleksandar Pavlović, un cestista serbo

Daniel Pavlović, calciatore bosniaco
Dijana Pavlović, un'attrice serba naturalizzata italiana
Milena Pavlović, un'attrice serba
Miroslav Pavlović, un calciatore jugoslavo
Strahinja Pavlović, un calciatore serbo
Živojin Pavlović, uno scrittore e politico jugoslavo
Živojin Pavlović, un regista jugoslavo

Pavlovič, con -č, è un patronimico russo.